Uljanowsk bezeichnet:
 eine russische Stadt, siehe Uljanowsk
 eine russische Oblast, siehe Oblast Uljanowsk
 ein unvollendet gebliebener Flugzeugträger der Sowjetunion, siehe Uljanowsk (Schiff)